La Renommée, d'après la déesse gréco-romaine de la Renommée, est le nom donné à plusieurs navires de la Marine royale française puis de la Marine nationale française :
La Renommée, vaisseau de ligne de 44-46 canons, lancé en 1698
La Renommée, frégate de 8, lancée en 1744
La Renommée (1795), frégate lancée en 1794 sous le nom de République française (1794), rebaptisée Républicaine française en , puis Renommée en 
La Renommée, capturée par la Royal Navy en 1811, rebaptisée HMS Java.
 La Renommée, frégate d'application en activité en 1876
En littérature :
La Renommée est une ode de Tristan L'Hermite, adressée au duc Henri II de Guise et publiée en 1654.

Nom de bateau de la Marine française